Le Monteil kan syfta på:
 Le Monteil, Cantal
 Le Monteil, Haute-Loire